Teige je příjmení následujících osob:

 Josef Teige (1862–1921) – archivář města Prahy, historik, genealog
 Karel Teige (1859–1896) – český muzikolog, redaktor a spisovatel v oblasti hudby
 Karel Teige (1891–1965) – český profesor teoretické fyziky
 Karel Teige (1900–1951) – český avantgardní kritik a teoretik umění, zakladatel skupiny Devětsil

Česká příjmení